Wim Blokland (politicus), Nederlands politicus voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA)
 Wim Blokland (voetballer) (1919-2003), Nederlands voetballer en voetbaltrainer